Casey Borer (né le  à Minneapolis, Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Diplômé de St. Cloud State, il intègre au terme de sa carrière universitaire les River Rats d'Albany pour une partie à la fin de la saison 2006-2007. Il est repêché par les Hurricanes de la Caroline lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey de 2004.

Après avoir commencé la saison 2007-2008 avec les River Rats, il est rappelé à quelques reprises par les Hurricanes.

Il remporte l'Extraliga 2012 avec le HC Pardubice.

Au niveau international, il représente son pays à deux Championnat du monde junior de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003 ||équipe nationale américaine U-18 ||NAHL ||10 ||1 ||2 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Huskies de St. Cloud State ||NCAA ||32 ||0 ||9 ||9 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Huskies de St. Cloud State ||NCAA ||35 ||0 ||11 ||11 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Huskies de St. Cloud State ||NCAA ||42 ||3 ||8 ||11 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Huskies de St. Cloud State ||NCAA ||40 ||2 ||9 ||11 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||River Rats d'Albany ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||River Rats d'Albany ||LAH ||61 ||6 ||13 ||19 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||11 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||River Rats d'Albany ||LAH ||51 ||4 ||6 ||10 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||River Rats d'Albany ||LAH ||30 ||1 ||8 ||9 ||13 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2009-2010 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Checkers de Charlotte ||LAH ||67 ||2 ||12 ||14 ||26 ||15 ||1 ||2 ||3 ||12
|-
| 2011-2012|| HC Pardubice || Extraliga || 52|| 0|| 10|| 10|| 30|| 19|| 1|| 3|| 4|| 10
|-
| 2012-2013|| Nürnberg Ice Tigers || DEL || 49|| 11|| 18|| 29|| 61|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2013-2014|| Eisbären Berlin || DEL || 50|| 5|| 9|| 14|| 22|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Eisbären Berlin || DEL || 46 || 5|| 9|| 14||22 || 3||1 ||0 || 1||0
|-
| 2015-2016 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 43 || 1 || 15 || 16 || 26 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2016-2017 || Nippon Paper Cranes || Asia League || 48 || 6 || 27 || 33 || 18 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || EC Bad Tölz || DEL2 || 15 || 4 || 8 || 12 || 6 || 12 || 0 || 8 || 8 || 4 	
|-
| 2018-2019 || EC Bad Tölz || DEL2 || 51 || 6  || 19 || 25 || 22 || 7 || 2 || 1 || 3 || 14 	

| 16 || 1 || 2 || 3 || 9 || - ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|2003||||Championnat du monde des moins de 18 ans||6||0||0||0||2|||- 
|2005|| États-Unis||Championnat du monde junior||6||0||0||0||6||

Trophées et honneurs personnels
Ligue américaine de hockey
2010 : gagnant du trophée Fred-T.-Hunt

Notes et références 

Naissance en juillet 1985
Naissance à Minneapolis
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Saint Cloud State
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Gagnant du trophée Fred-T.-Hunt
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Nippon Paper Cranes
Joueur du EC Bad Tölz